Studentski zbor Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu je studentska organizacija koja predstavlja studente u tijelima Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu. SZTVZ je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima TVZ i predstavlja studente u sustavu visokoga obrazovanja. Ono brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu te o ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente. 

Studentski zbor nestranačko je, nezavisno i nepolitičko tijelo studenata stručnih i specijalističkih studija.
Sastoji se od predstavnika studenata svih godina, svih studija, te njihovih zamjenika.
Studentske predstavnike biraju studenti na studentskim izborima svake dvije godine. Svaki studij na TVZ-u ima podružnicu Studentskog zbora koju čine studentski predstavnici i njihovi zamjenici.

Osnivanje i rad SZTVZ-a
Studentski zbor Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu osnovan je na Prvoj sjednici Skupštine Zbora održanoj 17. listopada 1999. godine. Statut SZTVZ je stupio na snagu 29. studenoga 1999. godine. Zbor se posebice aktivira od 2004./2005. akademske godine. Nedostatak studenta koji, kao studentski predstavnici imaju želju zastupati svoje interese je obilježje u svih sličnih ustrojâ u Hrvatskoj.

SZTVZ ima tri radna odbora:

Odbor za međunarodnu suradnju,
Odbor za nastavu, kulturu i šport 
Odbor za marketing i odnose s javnošću.

Predsjednici i zamjenici (po akademskim godinama)
 1998./2001. – Tihomir Krstanović (predsjednik Zbora), Krešimir Kanižaj (predsjednik Skupštine);
 2007./2008. – Marina Zeljko (predsjednica), Filip Žiger (zamjenik);
 2008./2009. – Filip Žiger (predsjednik), Zoran Jantolek (zamjenik).
 *******
 2014./2015. – Tomislav Mikec (predsjednik), Adrian Bićanić (zamjenik)
 2015./2016. – Ivan Pejak (predsjednik), Tomislav Čukelj (zamjenik)
 2016./2017. – Ivan Pejak (predsjednik), Tomislav Čukelj (zamjenik)

Projekti
Vodič za brucoše jedan je od prvih projekata SZTVZ-a, rade ga studenti a izdaje se na početku svake akademske godine i uvijek ima nekih novih tema koje su aktualne za pojedinu akademsku godinu. Početkom nove akademske godine 2008./2009. Vodič za brucoše više nije pod istim imenom, već se otada naziva Vodič za studente.

PHP Radionica - Radionice su se održavale dvije akademske godine za redom jednom tjedno i bile su besplatne za studente. Program su razvili sami studenti. U rujnu 2007. godine prerasle su u dio edukacije na IT Akademiji u obliku PHP i MySQL tečaja.

Alumni - Studentski zbor pokrenuo je projekt Alumnija na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, koji se realizirao tijekom 2009. godine.

TVZ MC2

Ostalo 
Studentski zbor u svojim aktivnostima redovno sudjeluje na raznim seminarima o poboljšanju kakvoće studiranja, kao i mnogim drugim događanjima kao što je Dan karijera.

Poveznice 
 Tehničko veleučilište u Zagrebu
 Sportska udruga studenata Tehničkog veleučilišta u Zagrebu
 Studentski zbor

Izvori

Vanjske poveznice 
Studentski zbor Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu
Sportska udruga studenata Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (SUSTVZ) 
Hrvatski studentski zbor 

Hrvatske studentske udruge